Ньюджент () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ньюджент, Дэвид (род. 1985) — английский футболист, нападающий.
 Ньюджент, Нил (1926—2018) — британский хоккеист на траве.
 Ньюджент, Тед (род. 1948) — американский гитарист, вокалист, автор песен, продюсер.

Другое 
 Ньюджент — один из замков Ирландии, расположен в городе Делвин, графство Западный Мит.
 См. также 
 Наджент